Вильнёв ( — буквально с французского — Новгород)

Персоналии 
 Вильнёв, Гийом де (XIII век) — средневековый поэт.
 Вильнёв, Дени (род. 1967) — режиссёр.
 Вильнёв, Жак (род. 1953) — канадский автогонщик, брат Жиля Вильнёва.
 Вильнёв, Жак (род. 1971) — канадский автогонщик, чемпион мира в классе «Формула-1», сын Жиля Вильнёва.
 Вильнёв, Жан-Мари-Родриг (1883—1947) — канадский кардинал, облат.
 Вильнёв, Жанна Эмилия де (1811—1854) — католическая святая, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры Пресвятой Девы Марии Непорочного Зачатия».
 Вильнёв, Жиль (1950—1982) — канадский автогонщик.
 Вильнёв, Луи Совёр де — французский посол в Османской империи в 1728—1741 гг.
 Вильнёв, Мартен — канадский кинорежиссёр.
 Вильнёв, Пьер-Шарль де (1763—1806) — французский вице-адмирал.
 Вильнёв, Эжен (Евгений Францевич) де (1803—1879) — директор Феодосийского музея древностей.
 Вильнёв, Элион де (ок. 1270—1346) — 25/26-й великий магистр ордена госпитальеров (1319—1346).
 Вильнёв-Эсклапон, Жан (1860—1943) — французский шахматный этюдист.
 Де-Вильнев, Томас Томасович (1715—1794) — комендант Томска.
 Петион де Вильнёв, Жером (1756—1794) — деятель Французской революции, жирондист, мэр Парижа.

Топонимы 
 Вильнёв (Швейцария) — Швейцария
 Вильнёв (Италия) — Италия
 Вильнёв (Аверон) — Франция, департамент Аверон
 Вильнёв (Арьеж) — Франция, департамент Арьеж
 Вильнёв-д’Аск — Франция
 Вильнёв-де-Марсан — Франция
 Вильнёв-де-Ривьер — Франция, департамент Верхняя Гаронна
 Вильнёв-л’Аршевек — Франция
 Вильнёв-ле-Булок — Франция, департамент Верхняя Гаронна
 Вильнёв-ле-Лавор — Франция, департамент Тарн
 Вильнёв-ле-Монреаль — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Вильнёв-Лекюсан — Франция, департамент Верхняя Гаронна
 Вильнёв-Сен-Жорж — Франция
 Вильнёв-сюр-Вер — Франция, департамент Тарн
 Вильнёв-сюр-Йон — Франция
 Вильнёв-сюр-Ло — Франция
 Вильнёв-Толозан — Франция, департамент Верхняя Гаронна